Johannes Thienel (* 8. August 1992 in Herzberg (Elster)) ist ein deutscher Reha- und Athletiktrainer.

Werdegang 
Thienel hat bereits während seines Studiums der Sportwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin als Rehabilitationstrainer unter anderem im Nachwuchsbereich bei Union Berlin und Borussia Mönchengladbach gearbeitet und war ab 1. August 2017 Chef-Rehabilitiationstrainer des Nachwuchsbereichs von Union.

Nach einem Jahr in Berlin schloss sich Thienel dem 3. Liga-Aufsteiger Sportfreunde Lotte an und verstärkte das Trainerteam um Matthias Maucksch. Nach einem weiteren Jahr und dem Abstieg aus der 3. Liga wechselte Thienel zur Saison 2019/2020 zu Eintracht Braunschweig, mit denen er den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte.

Zur Saison 2021/2022 schloss sich Thienel dem Zweitligisten SC Paderborn 07 an, für die er als Athletik- und Rehatrainer tätig war.

Im Sommer 2022 wechselte Thienel als Athletik- und Rehatrainer in die 1. Bundesliga zum 1. FC Union Berlin.

Einzelnachweise 

Trainer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1992
Mann